«Antonio Carrillo» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Carrillo - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Carrillo (1892-1962), músico venezolano.
 Antonio Pérez-García Carrillo (1931-), historietista español - que firma como "Carrillo".
 Antonio Carrillo Flores (1909-1986), economista, escritor, editor y político mexicano.

Nombres compuestos
 Carlos Antonio Carrillo (1783-1852), gobernador de Alta California (1837-1838) (:w:en)
 José Antonio Carrillo (1796–1862), alcalde de Los Ángeles, California (:w:en)
 José Antonio Carrillo Gómez(n/d), militar cubano.
 José Antonio Carrillo Morales, entrenador español de marcha atlética.
 Juan Antonio Carrillo Nebot (1962-), futbolista español.
 Juan Antonio Carrillo Salcedo (1934-2013), jurista español.